Magentini – abitanti di Magenta (Italia)
Magentini – abitanti di Preloreto